Miejscowości w USA:
 Hardinsburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Hardinsburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Breckinridge